Tout le monde en parle fut d'abord une émission radiophonique de Michel Pedrazzani et Yves Courrière sur Radio Luxembourg en 1965-1966.
Tout le monde en parle est un type de talk-show télévisé français qui a aussi été adapté au Québec, au Liban, en Algérie et en Albanie :
 Tout le monde en parle : version française animée par Thierry Ardisson (1998-2006) ;
 Tout le monde en parle : version québécoise animée par Guy A. Lepage (depuis 2004) ;
 la version libanaise, intitulée Hadiss El Balad, importé par Péri Cochin et diffusé pour Murr Television, que Mona Abou Hamza présente ;
 la version algérienne, intitulée Saraha raha, diffusée sur Canal Algérie et présentée par Nafâa El Djoundi ;
 la version albanaise, intitulée Zonë e Lirë (Zone franche), présentée par Arjan Çani et diffusée depuis 2007 sur Vision plus.

Émission de télévision de divertissement